Rauno Alliku (Pärnu, Estonia; 2 de marzo de 1990) es un futbolista estonio. Su posición es la de Delantero y su club es el FC Flora Tallin de la Meistriliiga de Estonia.

Selección nacional

Participaciones en selección

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el .

Fuente: Transfermarkt - Soccerway

Hat-tricks 
{|class="wikitable collapsible collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 100%;"
!colspan="12" style="with: 104%;" align=center | Partidos en los que anotó tres o más goles
|- style="text-align: center;"
!width="16"| N.º
!width="100"| Fecha
!width="130"| Estadio
!width="100"| Partido
!width="70"| Goles
!width="50"| Resultado
!width="110"| Competición
|- style="text-align: center;"
| 1 || 18 de septiembre de 2012 || A. Le Coq Arena, Tallin|| FC Flora Tallin - FC Viljandi ||    || 5-0 || Meistriliiga

|-
| 2 || 19 de abril de 2014 || Kalevi Keskstaadion, Tallin|| JK Kalev - FC Flora Tallin ||    || 1-4 || Meistriliiga

|-
| 3 || 1 de octubre de 2016 || Pärnu Rannastaadion , Paide|| JK Pärnu - FC Flora Tallin ||    || 1-6 || Meistriliiga

|-
| 4 || 20 de octubre de 2015 || A. Le Coq Arena, Tallin|| FC Flora Tallin - JK Retro ||    || 17-0 || Copa de Estonia

|-
| 5 || 1 de octubre de 2016 || Pärnu Rannastaadion , Paide|| JK Pärnu - FC Flora Tallin ||    || 1-6 || Meistriliiga

|-
|}

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias 

Nacidos en Pärnu
Futbolistas de Estonia
Futbolistas de la selección de fútbol sub-19 de Estonia
Futbolistas de la selección de fútbol sub-21 de Estonia
Futbolistas de la selección de fútbol sub-23 de Estonia
Futbolistas de la selección de fútbol de Estonia
Futbolistas del JK Viljandi Tulevik
Futbolistas del FC Flora Tallin